Manius Acilius Aureolus (+268), Romeins legerleider, usurpator in 268
 Aureolus van Aragón (+809), eerste graaf van Aragón (begin 9e eeuw)